Angélica peut faire référence à :

 Angélica (ou La Rose de sang), film de Jean Choux avec Viviane Romance sorti en 1939
 Angélica, film réalisé par Alfredo B. Crevenna sorti en 1952
 Angélica série télévisée sortie en 1985
 Angélica, municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul au Brésil

Prénom 

 Angélica Dass (1979-), photographe brésilienne

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom